Herrarnas jaktstart vid världsmästerskapen i skidskytte 2021 arrangerades den 14 februari 2021 i Pokljuka i Slovenien. Det var mästerskapets fjärde tävling, den andra för herrar. 60 utövare från 24 nationer deltog.

I jaktstarten utgick de individuella åkarnas startnummer och starttid från deras resultat i sprinten två dagar tidigare. En åkares placering i sprinten blir dennes startnummer i jaktstarten, och åkarens tidsdifferens (avrundat till hela sekunder) till segraren i sprinten blir dennes starttid. Segraren i sprinten, Martin Ponsiluoma, fick därmed starta i ledning, elva sekunder före tvåan Simon Desthieux. De 60 bäst placerade åkarna i sprinten hade kvalificerat sig till jaktstarten.

Resultat 
Tävlingen startade kl. 13:15 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i skidskytte 2021